Arbatskaja –  stazione della Linea Arbatsko-Pokrovskaja della Metropolitana di Mosca
 Arbatskaja –  stazione della Linea Filëvskaja della Metropolitana di Mosca